Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2014 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Li Na je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Serena Williams (četrti krog)
  Viktorija Azarenka (četrtfinale)
  Marija Šarapova (četrti krog)
  Li Na (prvakinja)
  Agnieszka Radwańska (polfinale)
  Petra Kvitová (prvi krog)
  Sara Errani (prvi krog)
  Jelena Janković (četrti krog)
  Angelique Kerber (četrti krog)
  Caroline Wozniacki (tretji krog)
  Simona Halep  (četrtfinale)
  Roberta Vinci (prvi krog)
  Sloane Stephens (četrti krog)
  Ana Ivanović (četrtfinale)
  Sabine Lisicki (drugi krog)
  Carla Suárez Navarro (tretji krog)
  Samantha Stosur (tretji krog)

  Kirsten Flipkens (drugi krog)
  Svetlana Kuznecova (prvi krog)
  Dominika Cibulková (finale)
  Sorana Cîrstea (prvi krog)
  Jekaterina Makarova (četrti krog)
  Jelena Vesnina  (prvi krog)
  Kaia Kanepi (prvi krog)
  Alizé Cornet (tretji krog)
  Lucie Šafářová (tretji krog)
  Jamie Hampton (odstop)
  Flavia Pennetta (četrtfinale)
  Anastazija Pavljučenkova (tretji krog)
  Eugenie Bouchard (polfinale)
  Daniela Hantuchová (tretji krog)
  Magdaléna Rybáriková (drugi krog)
  Bojana Jovanovski ''(drugi krog)

 Rezultati 
Legenda

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis5
|RD1=Četrtfinale
|RD2=Polfinale
|RD3=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=14
| RD1-team1= Ana Ivanović
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=2
| RD1-seed2=30
| RD1-team2= Eugenie Bouchard
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Li Na
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=28
| RD1-team4= Flavia Pennetta
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=11
| RD1-team5= Simona Halep
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=0
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=20
| RD1-team6= Dominika Cibulková
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Agnieszka Radwańska
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=5
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Viktorija Azarenka
| RD1-score8-1=1
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3=0

| RD2-seed1=30
| RD2-team1= Eugenie Bouchard
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Li Na
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=20
| RD2-team3= Dominika Cibulková
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=5
| RD2-team4= Agnieszka Radwańska
| RD2-score4-1=1
| RD2-score4-2=2
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=4
| RD3-team1= Li Na
| RD3-score1-1= 77
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=20
| RD3-team2= Dominika Cibulková
| RD3-score2-1=63
| RD3-score2-2=0
| RD3-score2-3=
}}

Zgornji del
 1. del 

 3. del 

 4. del 

Spodnji del
 5. del 

 6. del 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=16
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= V King
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= G Voskoboeva
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= I-C Begu
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05=
| RD1-team05= K Mladenovic
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= S Vögele
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= F Schiavone
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= D Cibulková
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=25
| RD1-team09= A Cornet
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= P Hercog
| RD1-score10-1=0<sup>r
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= C Giorgi
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= S Sanders
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13= P Ormaechea
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= K Knapp
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= B Mattek-Sands
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= M Šarapova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=16
| RD2-team01=| RD2-score01-1=7<sup>7
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=8
| RD2-seed02=
| RD2-team02= G Voskoboeva
| RD2-score02-1=6<sup>2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= S Vögele
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=20
| RD2-team04= D Cibulková
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=25
| RD2-team05= A Cornet
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= C Giorgi
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=
| RD2-team07= K Knapp
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=8
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= M Šarapova
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=10

| RD3-seed01=16
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=20
| RD3-team02= D Cibulková
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=25
| RD3-team03= A Cornet
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=6<sup>6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=3
| RD3-team04= M Šarapova
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='7<sup>8
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=20
| RD4-team01=

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2014